Итыкулиш () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен к юго-востоке от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — бывший аул Юр-Даар и село Тазбичи, на северо-востоке  — село Зумсой и бывший аул Хуты-Кажа на юго-западе — бывший аул Алхахи, на юго-востоке — село Шикарой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района